Rindu Hati (Gumay Ulu), een plaats in Indonesië
Rindu Hati (Taba Penanjung), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing